Glauconia longicauda est un synonyme attribué à deux espèces de serpents :
Glauconia longicauda (Peters, 1854), synonyme de Myriopholis longicauda (Peters, 1854)
Glauconia longicauda Boulenger, 1899, synonyme de Myriopholis macrura (Boulenger, 1903)

Synonyme de serpents (nom scientifique)
Leptotyphlopinae